Минулого року чемпіонками була чеська пара Катержина Сінякова/Барбора Крейчикова, але вони програли в першому колі парі Надія Кіченок/Абігейл Спірс.

Перед початком турніру Сінякова, Барбора Стрицова, Крістіна Младенович, Елізе Мертенс, Демі Схюрс, Ешлі Барті та Чжан Шуай петендували на звання першої ракетки світу в парній грі. Щоб мати шанс змістити Сінякову з першого щабля рейтингу, Стрицова повинна була принаймні добратися до чвертьфіналу, Младенович — до півфіналу, Мертенс до фіналу, а Схюрс, Барті й Чжан повинні були виграти турнір зі своїми  партнерками.

Перемогла в турнірі пара Тімеа Бабош / Крістіна Младенович.
За підсумками турніру парний рейтинг WTA очолила Крістіна Младенович.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2019 у тенісі
Тур WTA 2019
2019 у французькому спорті